Wandschirm steht für Mobiliar 
Spanische Wand, chinesischer Wandschirm
Japanischer Wandschirm
traditioneller Wandhitzeschutz, siehe Ofenschirm

Siehe auch: